Игорь Калиниченко:
 Калиниченко, Игорь Борисович (род. 1969) — советский и российский футболист, футбольный судья.
 Калиниченко, Игорь Семёнович (1923—1986) — советский инженер-электрик, лауреат Ленинской премии.